Santiago González puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

 Santiago González Portillo (1818-1887), militar y político guatemalteco nacionalizado salvadoreño, presidente de El Salvador de 1871 a 1876.
 Santiago González Encinas (1836-1887), médico cirujano, catedrático y político español.
 Santiago González-Tablas (1879-1922), militar español.
 Santiago González Escudero (1945-2008), filósofo y docente español.
 Santiago González Areco (n.1950), futbolista uruguayo.
 Santiago González (periodista) (n.1950), autor, editorialista y locutor español.
 Santiago González de Paz (1951-1981), militar de la guardia civil español, asesinado por la organización terrorista ETA.
 Santiago González Larraín (n.1956), ingeniero y político radical chileno, ministro de minería de Chile de 2008 a 2010.
 Santiago González Bonorino (n.1975), jugador de rugby argentino.
 Santiago González (tenista) (n.1983), tenista mexicano.
 Santiago González Iglesias (n.1988), jugador de rugby argentino.
 Santiago González (futbolista argentino) (n.1999).